Счастливого Рождества (фильм, 1954) () испанский фильм режиссёра Хуана Антонио Бардема
 Счастливого Рождества (фильм, 2005) () — французский фильм 2005 года, режиссёра Кристиана Карьона.
 Счастливого Рождества (фильм, 2014) () — американский фильм режиссёра Джо Сванберга.
 Счастливого Рождества! (фильм, 1984) — фильм режиссёра Клифтона Ко (Гонконг).
 Счастливого Рождества, Дрейк и Джош — фильм канала «Никелодеон».
 Счастливого Рождества, мистер Лоуренс — кинофильм 1983 года режиссёра Нагисы Осимы.
 Счастливого Рождества, Чарли Мэнсон! — 16 эпизод 2 сезона (№ 29) сериала «Южный парк».